Pan Pacific Open 2022, właśc. Toray Pan Pacific Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA 500 w sezonie 2022 z cyklu Pan Pacific Open rozgrywany w dniach 19-25 września 2022 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 757 900 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Japonii
Turnieje tenisowe WTA 500